Ба́ринова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 
 Баринова, Мария Николаевна (1878—1956) — советская пианистка и педагог.
 Баринова, Римма Андреевна (1923—1985) — советская оперная певица, педагог.
 Баринова, Татьяна Михайловна (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.